Пущаровский — русская фамилия. Известные носители:
 Пущаровский, Дмитрий Юрьевич (род. 1944) — советский и российский специалист в области минералогии и кристаллографии.
 Пущаровский, Юрий Михайлович (1916—2018) — советский и российский учёный-тектонист.